Minardi M198
 Haubica M198